Pułki piechoty noszące numer „209”:
 209 Bogorodski Pułk Piechoty – rezerwowy pułk Armii Imperium Rosyjskiego; wchodził w skład 53 Dywizji Piechoty
 209 Pułk Piechoty (II RP) – rezerwowy pułk Wojska Polskiego II RP